Chicontepec (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse staat Veracruz
 Chicontepec (plaats), een plaats in de Mexicaanse staat Veracruz
 Chicontepec (aardolieveld), een aardolieveld in Mexico
 Sierra de Chicontepec, een bergmassief in de Mexicaanse staat Veracruz